Teresa de Lisieux — santa católica conhecida por Santa Teresinha do Menino Jesus

Brasil 
 Municípios
 Santa Teresinha (Bahia) 
 Santa Terezinha (Paraíba) 
 Santa Terezinha (Mato Grosso) 
 Santa Terezinha (Pernambuco) 
 Santa Terezinha (Santa Catarina) 
 Santa Terezinha de Goiás
 Santa Terezinha de Itaipu 
 Santa Terezinha do Progresso 
 Santa Terezinha do Tocantins

Distritos
 Santa Terezinha (Lupércio)

 Bairros
 Santa Teresinha (bairro de São Paulo)
 Santa Teresinha (Mesquita)
 Santa Terezinha (Coronel Fabriciano)
 Santa Terezinha II 
 Santa Terezinha (Timóteo)
 Santa Therezinha (Juiz de Fora) 

 Praias
 Santa Terezinha (Imbé) — Rio Grande do Sul
 Santa Terezinha Norte — Rio Grande do Sul

Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos